Een weiland en of oefenterrein voor schutters, zie schuttersveld (schutterij)
 Schutterswei (gevangenis), een voormalige gevangenis in Alkmaar

Zie ook 
 Schutterij